Вильель-де-Меса ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 37,07 км². Население — 169 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Гвадалахары